

Personen
 Anne Wesseling (1966), Nederlandse schrijfster
 Bernard Wesseling (1978), Nederlandse schrijver en dichter
 Henk Wesseling (1937-2018), Nederlandse historicus
 Jan Wesseling (1883-1942), Nederlandse generaal en verzetsman
 Jan Wesseling (1925-1999), Nederlandse striptekenaar
 Janneke Wesseling (1955), Nederlandse kunsthistorica en hoogleraar
 Jasper Wesseling (1966), Nederlandse topambtenaar 
 Lies Wesseling (1958), Nederlandse professor
 Maria Riccarda Wesseling (1969), Nederlands-Zwitserse operazangeres
 Riek Wesseling (1914-1995), Nederlandse tekenares, grafisch kunstenares
 Roy Wesseling (1964), Nederlandse voetbaltrainer

Plaats
 Wesseling, een plaats in Duitsland